Cikajang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cikajang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cikajang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar